

Patronyme 
 Amand Bellenger, homme de lettres français ;
 Clément-Édouard Bellenger (1851-1898), graveur et illustrateur français ;
 Georges Bellenger (1847-1915), peintre, lithographe, illustrateur français ;
 Georges Bellenger (aviateur) (1878-1977), polytechnicien et aviateur militaire français ;
 Jacques Bellenger (1927-2020), coureur cycliste français ;
 Romain Bellenger (1894-1981), cycliste français.

Toponyme 
 Fontaine-Bellenger

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme